Scalpay kan syfta på följande platser:

 Scalpay, Inre Hebriderna – en ö i Highland, Skottland
 Scalpay, Yttre Hebriderna – en ö i Yttre Hebriderna, Skottland